«Как мужчины грабят в Чикаго» — немой короткометражный фильм Уоллеса Маккатчена. Премьера состоялась в апреле 1900 года.

Сюжет 
Пародия на чикагского разбойника. Пожилой джентльмен грабил с помощью головорезов, которые нечаянно оставили деньги у алкоголика. Полицейский берёт у алкоголика деньги, не обращая внимания на тяжёлое положение алкоголика.

Съёмки проводились в Нью-Йорке 24 апреля 1900 года.

Ссылки 
 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Уоллеса Маккатчена
Короткометражные фильмы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1900 года